Весёловский район:

 Весёловский район — в Ростовской области России.
 Весёловский район — в Запорожской области Украины.
 Весёловский район — бывший район Новосибирской области РСФСР.